Karl Gerok henviser til:

 Karl von Gerok (1815–1890) – tysk teolog og lyriker
 Karl Ludwig Gerok (1906–1975) – tysk organist og komponist